Malinówka – przysiółek wsi Leśce, nazwa niestandaryzowana, położony w województwie lubelskim, powiecie lubelskim, w gminie Garbów.

Charakterystyka 
Przysiółek jest ulokowany około pół kilometra od głównej części Lesiec. W miejscowości znajduje się kilkanaście zabudowań jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.

Przypisy 

Leśce